Feeria — род растений, входящий в подсемейство  семейства . Назван в честь ботаника Генриха Фера (1847—1892).

Ботаническое описание 
Многолетние приподнимающиеся растения. Листья почти сидячие, стеблевые. Цветки некрупные, собраны на концах побегов в щитковидные соцветия. Венчик воронковидной формы, белого цвета, с синими краями. Пыльники короче тычиночных нитей. Завязь трёхдольная. Столбик пестика длинный, сужающийся кверху. Число хромосом — 2n=34.

Ареал 
Feeria angustifolia произрастает в Марокко.

Таксономия

Примечания

Литература 
 

Колокольчиковые
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений
Флора Северной Африки
Эндемики Марокко